roztoka – w terenie górskim oznaczać może głęboką dolinę z potokiem lub też sam potok w tej dolinie, niekiedy też oznacza całą sieć takich potoków

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 9 podstawowych
 Roztoka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz 
 Roztoka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź 
 Roztoka – część wsi Wojakowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Roztoka – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica 
 Roztoka – część wsi Lusławice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Roztoka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn 
 Roztoka – schronisko turystyczne w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska
 Roztoka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno 
 Roztoka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza 
 Roztoka – część wsi Dylągowa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Roztoka – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz 
 Roztoka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Roztoka – część wsi Drążno-Holendry w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów

Cieki wodne 
 Roztoka – potok, dopływ Białki
 Roztoka – potok, dopływ Bystrej
 Roztoka – potok, dopływ Czernej
 Roztoka – potok, dopływ Danielki
 Roztoka – potok, dopływ Glinki
 Roztoka – potok, dopływ Jahniacza
 Roztoka – potok, dopływ Klimówki
 Roztoka – potok, dopływ Koszarawy
 Roztoka – potok, dopływ Muszynki
 Roztoka – potok, dopływ Olzy
 Roztoka – potok, dopływ Soły
 Roztoka – potok, dopływ Wielkiej Puszczy

Inne 
 Roztoka – w latach 1977–1981 nazwa wsi Wołosate w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Lutowiska
 Roztoka – poprzednia nazwa wsi Roztoka-Brzeziny w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem 
 Roztoka – wzgórze w Górach Leluchowskich
 Obszar ochrony ścisłej Roztoka w Kampinoskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 Dolina Roztoki
 Roztoka Ryterska, Roztoka Wielka
 Roztoka Odrzańska